Yü-shan Lieh-tao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yushan Liedao, öar, Zhejiang, 
 Huoshan Liedao, öar, Zhejiang, 

Robotskapade Kinaförgreningar